Джейсон Карлтон Томпсон (; родился 21 июля 1986 года в Маунт-Лоуреле, штат Нью-Джерси) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран в первом раунде под общим двенадцатым номером на драфте НБА 2008 года.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Джейсон Томпсон на официальном сайте НБА
 Подборка моментов Джейсона Томпсона

Баскетболисты США
Тяжёлые форварды
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Сычуань Блю Уэйлс»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Выпускники Университета Райдера